Strange est le mot anglais équivalent au français étrange.

Ce nom peut aussi désigner :

Titres

Littérature 
 Strange, un magazine de bande dessinée ;
 Jonathan Strange et Mr Norrell, un roman de fantasy écrit par l'auteur britannique Susanna Clarke (2007).

Télévision 
 Strange, une série télévisée britannique ;
 Docteur Strange, un téléfilm américain de 1978 ;

Cinéma 
 Docteur Strange, un film d'animation américain de 2007 ;
 Doctor Strange, un film américain de 2016 ;

Musique

Chanson 
 Strange, chanson de Wet Wet Wet sortie en 1997 ;
 Strange, chanson de Tori Amos sortie en 2002 ;
 Strange, chanson de Celeste sortie en 2019 ;

Album 
 Strange, une compilation de clips de Depeche Mode ;

Autre 
 Strange Music, un label discographique indépendant américain.

Patronyme 

 Adam Strange, un super-héros de DC Comics ;
 Docteur Strange, un super-héros de l'univers Marvel ;
 Glenn Strange (1899-1973), acteur américain ;
 Hugo Strange, un personnage de l'univers de DC Comics ;
 Marc Strange (1941-2012), écrivain, scénariste et acteur canadien, auteur de roman policier ;
 Quinten Strange (1996-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Robert Strange (1721 – 1792), graveur britannique.

Hydronyme 
 La Strange, un ruisseau de Belgique, affluent de la Sûre.
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de titre
Patronyme anglais